Číslování Árjabhata je systém číslic na základě fonému sanskrtu. Bylo představen na začátku 6. století v Indii indickým matematikem Árjabhatem v první kapitole nazvané Gítika Padam jeho díla Árjabhatíja. Systém přiděluje číselnou hodnotu pro každou slabiku spojení souhlásky + samohláska, kterou lze vytvořit v sanskrtské fonologií, od ka = 1 až po hau = 1018.

Historie 
Základ tohoto číselného systému je popsán ve druhé strofě první kapitoly díla Árjabhatíja.

Varga (skupina/třída) písmen od 'Ka' po 'Ma' mají být umístěny ve varze (čtverec) na místech (první, stý, desetitisící ... atd. místo) a Avarga znaky jako je Ya, Ra, La .. mají být umístěny na Avarga místech (desáté, tisícé, ... atd. místo).

Varga znaky "Ka" až "Ma" mají hodnotu 1, 2, 3 .. až 25 a Avarga znaky 'Ya' až 'Ha' mají hodnotu 30, 40, 50 .. až 100. Ve Varga a Avarga znacích za devátou samohláskou (místo), mají být použity nové symboly.

Hodnoty pro samohlásky jsou následující: i = 100; u = 10000, ru= 1 000 000 a tak dále.

Árjabhata používal tento číselný systém pro reprezentování malých i velkých čísel ve svých matematických a astronomických výpočtech. Tento systém může být dokonce použit k vyjádření zlomků a smíšená čísla. Například nga je 1/5, nja je 1/10 a Jhardam (jha = 9, jeho polovina) = 4½.

Příklad 

Tradiční indické číslice mají pořadí obrácené ve srovnání s moderním zápisem. Proto Árjabhata začal s jedničkami před desítkami; pak následovaly stovky a tisíce; pak myriad a lakh (= 105) a tak dále.

Číselná tabulka 
V citaci hodnoty čísel Árjabhata se vždy používají krátké samohlásky अ, इ, उ, ऋ, ऌ, ए a ओ. Avšak systém Árjabhata nerozlišoval mezi dlouhými a krátkými samohláskami. Tato tabulka uvádí pouze plnou tabulku क- odvozených (1 x 10 x) hodnot, ale ty jsou platné v celém seznamu numerických slabik.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Kurt Elfering: Die Mathematik des Aryabhata I. Text, Übersetzung aus dem sanskrt und Kommentar. Wilhelm Fink Verlag, Mnichov, 1975, 
 Georges Ifrah: Univerzální Historie čísel.Od pravěku k vynálezu počítače. John Wiley & Sons, New York, 2000, .
 BL van der Waerden: Erwachende Wissenschaft. Ägyptische, babylonische und Griechische Mathematik. Birkhäuser-Verlag, Basel Stuttgart, 1966, 
 

 

Číslice
Číselné soustavy